Un strip est une bande de progression de vol utilisée par les contrôleurs aériens.
Strip désigne un terme utilisé dans la finance.
 Un comic strip désigne une bande dessinée de quelques cases qui constituent soit de courts gags soit des histoires à suivre.
 Le Strip est le surnom d'une portion de 6,7 km du Las Vegas Boulevard Sud, situé en partie à Las Vegas, aux États-Unis.
 Sunset Strip est une section du « Sunset Boulevard » de West Hollywood à Los Angeles, aux États-Unis.
 En 1968, Serge Gainsbourg chante une chanson intitulée Comic Strip, Brigitte Bardot ponctuant la chanson de diverses onomatopées.
 Strip est l'abréviation de Strip-tease
 Un strip est une petite bande de papier utilisée en contrôle aérien.
 Strip, chanson de Chris Brown sorti en 2011.
 Ransom strip, une notion du droit anglais.